Ирина Степановна Драч (р. 9 июля 1958, Сумы) — музыковед, педагог, музыкальный критик, организатор науки. Доктор искусствоведения, профессор.

Биографическая справка 
В 1977 окончила Полтавское государственное музыкальное училище им. Н. В. Лысенко по классу В. С. Драч.

В 1982 окончила Харьковский государственный институт искусств им. И. П. Котляревского по классу М. Р. Черкашиной. 1989 — аспирантуру Киевской консерватории им. П. И. Чайковского.

С 1990 — кандидат искусствоведения. Диссертация: «Оперное творчество
В. Беллини и Г. Доницетти в итальянской музыкально-театральной культуре эпохи романтизма» (научный руководитель — М. Р. Черкашина-Губаренко).

С 2005 — доктор искусствоведения. Диссертация: «Аспекты проявления композиторской индивидуальности в современной культуре (на материале творчества В. С. Губаренко)» (научный консультант — М. Р. Черкашина-Губаренко)).

В 1982—2006 преподавала в Сумском государственном педагогическом институте им. А. С. Макаренко (в 1997—2006 заведующий кафедрой теории, истории музыки и игры на музыкальных инструментах, реорганизованной позже в кафедру хореографии, изобразительного искусства, теории, истории музыки и художественной культуры).

С 2006 преподает в Харьковском университете искусств им. И. П. Котляревского (в 2006—2019 проректор по научной работе, с 2019 — профессор кафедры истории украинской и зарубежной музыки), с 2007 — председатель диссертационного совета по защите диссертаций.

Общественная деятельность 
 Член Национального Союза композиторов Украины (с 1996).
 Член Национального Всеукраинского музыкального союза.

Звания и награды 
 Кандидат искусствоведения (1990).
 Доцент (1991).
 Доктор искусствоведения (2005).
 Лауреат Муниципальной премии им. И.Слатина (2008).
 Профессор (2011).

Основные музыковедческие труды

Книги 
 Драч І. С. Композитор Віталій Губаренко: формула індивідуальності. Суми: СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. 228 с.
 Драч І. С. Художня індивідуальність композитора. Харків: ФОП Тимченко, 2010. 106 с.

Статьи 
<div class="reflist4" style="height: 200px; overflow: auto; padding: 3px" >
<table><tr><td width='50%'>
 Драч И. С. Украинский парафраз на россиниевский сюжет // Джоаккино Россини: Современные аспекты исследования творческого наследия. К. : КГК им. П. И. Чайковского, 1993. С. 74-80.
 Искусство со многими «не» // Музика та культура абсурду ХХ століття. Суми: СДПІ ім. А. С. Макаренка, 1997. С. 14-21.
 Драч И. С. Поздние оперы Моцарта и XX век (Некоторые наблюдения над типологией оперного творчества в контексте времени) // Моцарт: пространство сцены. М.: ГИТИС, 1998. С. 106—112.
 Драч І. С. Під тиском «гравітації» сонету // Зелёная лампа: культурологический журнал. 1999. № 1-2. С. 68-70.
 Драч И. С. Письмо как мифологема в оперном контексте // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 13: Чотири століття опери. Оперні школи ХІХ-ХХ ст. К., 2000. С. 117—124.
 Das romantische Modell einer Oper und deren Funklion in Tschaikowskijs Pique Dame // Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universitat Leipzig. Heft 8. Chemnitz, 2002. S. 97-105.
 French Opera comique as model for Ukrainian Musik Theatre // Le rayonnement de l’opera-comique en Europe au XIX-e siècle. Prague: KLP, 2003. S. 424—430.
 Драч И. С. О феномене «иллюзорного симфонизма» // Музыкальная академия. 2004. № 2. С. 13-15.
 Драч І. С. Італійські освітні стандарти з художньої культури // Сучасна мистецька освіта: реалії та перспективи. К.: Ін‑т педагогіки і психології професійної освіти АПН України, 2004.
С. 18-23.
 Драч И. С. Феномен композиторской индивидуальности и путь её становления // Келдышевские чтения. 2006. К 95‑летию со дня рождения И. В. Нестьева: доклады, сообщения, статьи / сост.
Н. Г. Шахназарова. М.: URSS, 2008. С. 11-27.
 Драч І. С. Травестія на сучасній оперній сцені: нове життя давнього прийому // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського. 2009. № 3 (4). С. 23-30.
 Драч І. С. «Лукреція» 2009 // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського. 2010.
№ 2 (7). С. 44-50.
 Драч И. С. Опера классического бельканто: парадоксы осмысления // Art inter Culturas. Nr. 1. Słupsk: Akademia Pomorskaw Słupsku, 2010. C. 107—120.
 «Стихи и Реквием по Миньон»: венские страницы жизни и творчества А. Г. Рубинштейна //
Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Вип. 30. Брати Рубінштейн. Історичні уроки та плоди просвіти. Харків, 2010. C. 109—126.
 Ogrodek muzyczny Tamary Nowiczkowej. Z doświadczeń muzykoterapeuticznej praktyki w Charkowie // Rytmika w ksctałceniu muzyków, aktorów, tancerzy і w rehabilitacji.
Łodzi, 2011. S. 133—139.
 Драч И. С. Фигура дирижёра в оперном истеблишменте (по версии Т. Бернхарда) // Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти. Вип. 35. Професія «музикант» у часопросторі: історико-культурні метаморфози. Харків, 2012. С. 382—393;
 Драч И. С. Драма В. Гюго «Анджело, тиран Падуанский» на оперной сцене // Музика
у співдружності мистецтв та філософсько-естетична думка // Аспекти історичного музикознавства — V.: зб. наук. ст. Харків, 2012. С. 159—172.
 Драч И. С. Русская экзотика в оперном творчестве Г. Доницетти // Аспекти історичного музикознавства — VI. Музика і театр в історичному часі та
просторі: зб. наук. праць. Харків, 2013. С. 92-114.
 The Kharkov Composer’ School in Ukrainian culture // Ukrainische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen
Kontext. Leipzig, 2013. S. 51-56.
 Драч І. С. Оперний ландшафт сучасної Європи // Часопис НМАУ ім. П. І. Чайковського. 2013. № 3.
С. 149—152.
 НДрач І. С. адії харківського «Онєгіна»: ставка на молодість // Музика. 2014. № 5. С. 48-51.
 Драч І. С. Народження радості // Музика. 2015. № 12. С. 28-33.
Драч І. С. Чітко усвідомлювані перспективи \\ Часопис НМУА ім. П. І. Чайковського. — 2016. — № 3 (32). — С. 198—199
 Драч И. С. Светотени, или С верой в людей и их судьбы [ о премьере балета Ю. Гомельской «Судьбы»] \\Музыкальный
вестник. Одесса. — 2016. — № 31-32. — С. 57 — 59 (07 др.а.)
 Драч І. С. «La dernière pensée de Weber» на сторінках літературних творів ХІХ
століття \\ Музична фактура літературного тексту. Інтермедіальні студії. За
редакцію С. Маценки. — Львів: Апріорі, 2017. — С. 55 — 65
 Драч І. Корабель Одеської опери прямує до нових берегів \\ Музика: український інтернет-жернал. 2018. http://mus.art.co.ua/korabel-odeskoji-opery-pryamuje-do-novyh-berehiv/
 Драч І.Prefacio. На пошану Аділі Мізітової \\Аспекти історичного музикознавства. Вип. 15. — Харків: ХНУМ ім. І. П. Котляревського., 2019. — С.6 — 21
 Драч І. «Хто твій герой?» «Лоенгрін» semi-stage в Одесі \\Музика: український інтернет-жернал. 2019 http://mus.art.co.ua/khto-tviy-heroy-loenhrin-semi-stage-v-odesi/

</small>
</td></td></table>
</div>

Литература 
 Харківський державний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. Pro Domо Mea: Нариси. До 90‑річчя з дня заснування Харк. держ. ун‑ту мистецтв ім. І. П. Котляревського / ред. Т. Б. Вєркіна, Г. А. Абаджян, Г. Я. Ботунова та ін. Харків: ХДУМ, 2007. С. 198, 305.
 Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського. 1917—2017. До 100‑річчя від дня заснування: мала енциклопедія / У 2 т. / Харків. нац. ун‑т мистецтв ім. І. П. Котляревського; ред.‑упоряд. Л. В. Русакова. — Харків, 2017. Т. 1.: Музичне мистецтво. — C. 452—453. ISBN 978-617-7445-38-7

Ссылки 
 И. С. Драч на сайте Национального союза композиторов Украины

Члены Национального союза композиторов Украины
Музыковеды СССР
Музыковеды Украины
Музыкальные критики Украины
Доктора искусствоведения
Выпускники Харьковского института искусств
Музыкальные педагоги СССР
Музыкальные педагоги Украины
Преподаватели Харьковского национального университета искусств имени И. П. Котляревского